El término vena (también, Vena) puede referirse:

 a una vena, un vaso sanguíneo; 
 a la vena, nombre común de la planta Avena fatua; 
 al Vena, río en la provincia de Burgos (España); o
 a Vena, rey mitológico hinduista mencionado en el Rig-veda (el texto más antiguo de la literatura de la India).